Paul I kan syfta på:
Tsaren Paul I av Ryssland
Påven Paulus I
Paul I av Grekland